Иго:

 Иго — угнетающая, порабощающая сила; в узком смысле — гнёт завоевателей над побеждёнными.
 Монголо-татарское иго.
 Иго — язык, на котором говорит народ бого-ахлон.
 Иго (настоящее имя Родриго Фоминс, род. 1962) — латвийский музыкант, певец, художник.